Pilot ima več pomenov:
 pilot (letalstvo)
 pilot (elektronika), naprava za daljinsko krmiljenje elektronskih naprav (TV- ali radijskih sprejemnikov, rekorderjev, ...)
 pilot (televizija)
 pilot (pomorstvo), oseba, ki upravlja ladjo med pristankom ali izplutjem ladje v pristanišču
 pilot (temeljenje), element (steber, kol) globokega temeljenja
 pilot (DVB-T)
Pilot (riba)